Hagelin är ett efternamn och kan syfta på någon av följande:

Albert Viljam Hagelin (1881–1946), norsk sjökapten och politiker i Nasjonal Samling
Anne-Marie Hagelin (1902–2007), dotter till August Strindberg
Boris Hagelin (1892–1983), svensk uppfinnare av krypteringsmaskiner
Carl Hagelin (född 1988), svensk ishockeyspelare
Dagmar Hagelin (1959–1977), svensk-argentinskt  kidnappningsoffer under argentinska "smutsiga kriget"
 Ernst Hagelin (1862–1941), svensk jurist
Gustaf Hagelin (1897–1983), svensk ryttare
Gösta Hagelin (1900–1979), svensk präst och skriftställare
Joakim Hagelin (född 1989), svensk ishockeyspelare
John Hagelin (född 1954), amerikansk kvantfysiker
Karl Wilhelm Hagelin (1860–1955), svensk ingenjör, far till Boris Hagelin
Markus Hagelin (född 1989), svensk handbollsspelare

Svenska efternamn